Osoby o tym nazwisku:
 André Gaudin – francuski wioślarz, olimpijczyk
 Lucien Gaudin – francuski szermierz, olimpijczyk
 Jean-Claude Gaudin – francuski polityk, nauczyciel i samorządowiec
 Thibaud Gaudin – wielki mistrz zakonu templariuszy